Escape puede referirse a:

Referido al escape de personas 
 al escape de los reos de una prisión;
 al Escapismo.
 Melodie Murillo

Etología 
 al comportamiento de huida de los animales.

Física 
 al escape atmosférico, proceso por el que la atmósfera de un cuerpo planetario pierde gases por su salida hacia el espacio;
 a la velocidad de escape, velocidad que requiere un cuerpo para escapar de la atmósfera de un planeta.

Geografía 
 al Canal Escape, ubicado en el océano Pacífico en la región austral de Chile.

informática 
 a la tecla Escape.

Música 
 la canción Escape de Metallica;
 la canción Escape de Rupert Holmes;
 al álbum Escape de Enrique Iglesias;
 la canción Escape incluida en dicho álbum;
 la canción Escape de 3LAU, Paris & Simo;
 la banda española Ska-P.
 al álbum Escape de Journey;
 al álbum Escape de Ram-Zet;
 al álbum Escape de Whodini;

Psicología 
 al escape o reforzamiento negativo, una forma de condicionamiento instrumental;

Tecnología 
 al modelo de automóvil Ford Escape;
 al mecanismo de escape de un reloj; o
 al tubo de escape de un vehículo.
 al 'sistema de escape de gases ya quemados de un motor de combustión interna.

 Cine 
 Escape'', película de 1940.